Karpatské Brandy Špeciál, přezdívané též jako KBŠ nebo KáBéeŠka, je nejznámější slovenská brandy. Je vyrobená z mladého vína, tento destilát dozrává v třísetlitrových sudech po minimální dobu pěti let. Má sytě jantarovou barvu, výraznou vůni a chuť připomínající sušené ovoce.

Alkoholické nápoje